Семь кораблей британского Королевского флота назывались HMS Duncan в честь адмирала Адама Дункана — героя сражения при Кампердауне.
 HMS Duncan (1804) — построен как Ост-индский корабль Carron, закуплен после достройки в 1804, переименован HMS Dover в 1807, разбился в 1811.
  — 74-пушечный корабль 3 ранга. Спущен на воду в 1811 году, переведён на рейдовую службу в 1826, разобран 1863.
 HMS Duncan (1859) — 101-пушечный винтовой корабль 1 ранга. Спущен на воду в 1859 году, использовался на рейдовой службе как HMS Pembroke в 1890, переименован HMS Tenedos в 1905, продан в 1910.
  — эскадренный броненосец типа «Дункан». Спущен в 1901 году. Продан на слом в 1920 году.
  — эскадренный миноносец типа D, спущен на воду в 1932. Отправлен на слом в 1945.
  — фрегат типа «Блэквуд». В строю с 1957 to 1985 год.
 HMS Duncan (D37) — эскадренный миноносец типа 45. Начат постройкой 26 января 2007, спущен на воду 11 октября 2010.

См. также 
 USS Duncan